Клајо има више значења:
 Клајо (Ајова)
 Клајо (Мичиген)
 Клијо (Калифорнија)
 Клијо (Алабама)
 Клијо (Јужна Каролина)